Bến Tre steht für:

 Bến Tre (Provinz), Provinz in Vietnam
 Bến Tre (Stadt), Hauptstadt dieser Provinz